Ульман () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Ульман, Бернард (1817—1885) — австрийско-американский импресарио.
 Ульман, Виктор (1898—1944) — австрийский и чешский композитор еврейского происхождения.
 Ульман, Вольфганг (1935—2020) — немецкий шахматист.
 Ульман, Джеффри (род. 1942) — американский учёный в области информатики.
 Ульман, Жан Карлович (1894—1938) — комбриг, начальник курса Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.
 Ульман, Игнац Войтех (1822—1897) — чешский архитектор, один из основоположников строгого историзма.
 Ульман, Иона Ефремович (1908—1990) — ректор Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства.
 
 Ульман, Костя (род. 1984) — немецкий актёр.
 Ульман, Кристоф (род. 1983) — немецкий хоккеист.
 Ульман, Лив (род. 1938) — норвежская актриса.
 Ульман, Леопольд (1804—1843) — немецкий востоковед, переводчик Корана.
 Ульман, Мариан Карл (Ulmann, Marian Karel; 1694—1765) — моравский историк.
 Ульман, Миха (род. 1939) — израильский художник и скульптор.
 Ульман, Норм (род. 1935) — канадский хоккеист.
 Ульман, Тес (род. 1974) — немецкий музыкант и писатель, основатель инди-поп-группы Tomte.
 Ульман, Трейси (род. 1959) — британская комедийная актриса, певица, танцовщица, сценарист и писательница.
 Ульман, Шимон (род. 1948) — израильский учёный в области информатики.
 Ульман, Эдвард (1912—1976) — американский географ, один из основателей современной географии транспорта.
 Ульман, Эдуард Анатольевич (род. 1973) — российский военнослужащий, признанный виновным в убийстве жителей Чечни.
 Ульман, Элизабет (род. 1952) — австрийская органистка.
 Ульман, Эмануэль (1841—1913) — немецкий юрист.

Примечания